Fidipides, missatger grec
 Filípides d'Atenes, poeta còmic atenenc